Le tournoi de Marseille est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2009, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 16 au .

Faits marquants 
 Le  mondial et tenant du titre Andy Murray déclare forfait une semaine avant le début du tournoi pour "raisons personnelles".
 Jo-Wilfried Tsonga remporte le tournoi en simple en battant Michaël Llodra en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Arnaud Clément et Michaël Llodra s'imposent face à Julian Knowle et Andy Ram.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild card (invité)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Open 13
ATP 2009
Tennis en France en 2009
Tennis en février 2009